hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia
 hrabstwo Monroe (ang. Monroe County) w USA, w stanie Wisconsin